Verhör steht für:

 früher die Befragung vor Gericht, siehe Verhörprotokoll
 heutige Bezeichnung: Vernehmung

Siehe auch:
 Das Verhör